Gouveia steht für: 

 eine portugiesische Stadt in der Serra da Estrela, siehe Gouveia
 eine portugiesische Gemeinde im Kreis Alfândega da Fé, siehe Gouveia (Alfândega da Fé)

 eine brasilianische Gemeinde, siehe Gouveia (Minas Gerais)

 eine mosambikanische Stadt (Vila Gouveia), siehe Catandica

 ein osttimoresischer Ort (Nova Gouveia), siehe Fohoren

Gouveia ist der Familienname folgender Personen:

 André de Gouveia (1497–1548), portugiesischer Humanist und Pädagoge
 Alfredo Gouveia (* 1954), portugiesischer Radrennfahrer
 Evaldo Gouveia (1928–2020), brasilianischer Sänger, Komponist und Gitarrist
 Francisco Fortunato de Gouveia (* 1951), südafrikanischer Geistlicher, Bischof von Oudtshoorn
 Helena Ferro de Gouveia (* 1971), portugiesische Journalistin und Dozentin
 Lata Gouveia (* 1975), portugiesischer Musiker
 Maurílio Jorge Quintal de Gouveia (1932–2019), portugiesischer Geistlicher, Erzbischof von Évora
 Rui Alberto Maggiolo Gouveia († 1975), portugiesischer Offizier der Kolonialpolizei
 Teodósio Clemente de Gouveia (1889–1962), portugiesischer Geistlicher, Erzbischof von Maputo
 Teresa Gouveia (* 1946), portugiesische Politikerin und Kulturfunktionärin